Van Gelder Papier, een Zaans papierconcern
Crown Van Gelder B.V., een vestiging van bovengenoemd concern te Velsen, die na faillissement als zelfstandig bedrijf is doorgestart.